Wollweber ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wollweber (1898–1967), Minister für Staatssicherheit in der DDR
 Sabrina Wollweber (* 1996), deutsche Schauspielerin

Wollweber bezeichnet 
 einen Weber von Wolle, siehe Wollweber (Beruf)

Siehe auch:
 Wollenweber